La competició de rifle lliure per equips va ser una de les divuit proves de programa de Tir dels Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912. Es disputà el 4 de juliol de 1912 i hi van prendre part 42 tiradors procedents de 7 nacions.

Medallistes

Resultats

Referències

Fonts 
 
 

Tir als Jocs Olímpics d'estiu de 1912